Целинник — многозначный термин.

 Целинник — осваивавший или осваивающий целину.
 «Целинник» — название футбольного клуба «Женис» в 1975—1994 и 1996—1997 годах.
 «Целинник» — название футбольного клуба «Турткулчи» в 1983—1990 годах.
 «Целинник» — название футбольного клуба «Янгиер» в 1966—1968 годах.